Il gruppo della dugganite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della dugganite 
 Cheremnykhite
 Dugganite
 Kuksite

Note

Collegamenti esterni 
 

Dugganite